Przysięga – uroczysta wypowiedź
 Przysięga – film radziecki z 1946 roku
 Przysięga – film chiński z 2005 roku
 Przysięga – turecki serial telewizyjny z 2019 roku
 Przysięga – opera Aleksandra Tansmana, w jednym akcie